Dobelgraben ist ein geographischer Name:

Ort:
 Dobelgraben (Waging am See), Einöde der Gemeinde Waging am See im Landkreis Traunstein, Bayern

Gewässer:
 Dobelgraben (Attel), am Oberlauf Etzgraben, linker Zufluss der Attel bei Hintergraben, Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Dobelgraben (Große Vils), rechter Zufluss der Großen Vils bei Markt Velden im Landkreis Landshut, Bayern
 Dobelgraben (Tobelbach), linker Zufluss des Tobelbachs nach Dobel, Gemeinde Uttenweiler, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Dobelbach
 Tobelgraben